{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95001) - || 2001 YG141 || 17 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (95002) - || 2001 YM145 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (95003) - || 2001 YA150 || 19 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (95004) - || 2001 YS151 || 19 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (95005) - || 2001 YY154 || 20 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (95006) - || 2002 AQ || 5 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (95007) - || 2002 AR || 5 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (95008) Ivanobertini || 2002 AH1 || 4 januari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (95009) - || 2002 AJ1 || 4 januari 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (95010) - || 2002 AR1 || 6 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (95011) - || 2002 AS1 || 6 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (95012) - || 2002 AT1 || 6 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (95013) - || 2002 AU1 || 6 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (95014) - || 2002 AL3 || 4 januari 2002 || Needville || Needville
|-
| (95015) - || 2002 AS3 || 8 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (95016) Kimjeongho || 2002 AA9 || 9 januari 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| (95017) - || 2002 AX9 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95018) - || 2002 AZ9 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95019) - || 2002 AR10 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95020) Nencini || 2002 AV12 || 10 januari 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (95021) - || 2002 AE14 || 12 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95022) - || 2002 AG14 || 12 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95023) - || 2002 AE16 || 4 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95024) Ericaellingson || 2002 AH18 || 8 januari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (95025) - || 2002 AV20 || 7 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95026) - || 2002 AG21 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95027) - || 2002 AG23 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95028) - || 2002 AY23 || 7 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95029) - || 2002 AA24 || 7 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95030) - || 2002 AP25 || 8 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95031) - || 2002 AV26 || 13 januari 2002 || Mallorca || J. Nomen
|-
| (95032) - || 2002 AW26 || 9 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95033) - || 2002 AX26 || 12 januari 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (95034) - || 2002 AY26 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95035) - || 2002 AA27 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95036) - || 2002 AC27 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95037) - || 2002 AF27 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95038) - || 2002 AN27 || 5 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95039) - || 2002 AO27 || 5 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95040) - || 2002 AC28 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95041) - || 2002 AY30 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95042) - || 2002 AH31 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95043) - || 2002 AU33 || 12 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95044) - || 2002 AP35 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95045) - || 2002 AM36 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95046) - || 2002 AY36 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95047) - || 2002 AL37 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95048) - || 2002 AE40 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95049) - || 2002 AQ41 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95050) - || 2002 AU42 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95051) - || 2002 AD45 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95052) - || 2002 AS45 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95053) - || 2002 AF46 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95054) - || 2002 AF48 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95055) - || 2002 AL50 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95056) - || 2002 AS50 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95057) - || 2002 AF53 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95058) - || 2002 AM58 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95059) - || 2002 AH59 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95060) - || 2002 AJ59 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95061) - || 2002 AR59 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95062) - || 2002 AW59 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95063) - || 2002 AV61 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95064) - || 2002 AD62 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95065) - || 2002 AG63 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95066) - || 2002 AH63 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95067) - || 2002 AZ63 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95068) - || 2002 AD65 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95069) - || 2002 AM65 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95070) - || 2002 AQ65 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95071) - || 2002 AT66 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95072) CVUT || 2002 AW66 || 15 januari 2002 || Kleť || Kleť
|-
| (95073) - || 2002 AP70 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95074) - || 2002 AW70 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95075) - || 2002 AC72 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95076) - || 2002 AS72 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95077) - || 2002 AO73 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95078) - || 2002 AP76 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95079) - || 2002 AO78 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95080) - || 2002 AZ80 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95081) - || 2002 AK82 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95082) - || 2002 AS83 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95083) - || 2002 AZ85 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95084) - || 2002 AG87 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95085) - || 2002 AJ87 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95086) - || 2002 AJ89 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95087) - || 2002 AQ89 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95088) - || 2002 AC96 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95089) - || 2002 AZ97 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95090) - || 2002 AF99 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95091) - || 2002 AM99 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95092) - || 2002 AC100 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95093) - || 2002 AB101 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95094) - || 2002 AM102 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95095) - || 2002 AH105 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95096) - || 2002 AM105 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95097) - || 2002 AW106 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95098) - || 2002 AB111 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95099) - || 2002 AK111 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95100) - || 2002 AF112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten